Богд () — название ряда географических объектов в Монголии, в переводе святой, священный; как составная часть входит в состав большого числа монгольских топонимов (как правило гор, реже — населённых пунктов). До 1989 года этот монгольский термин передавался на русском языке как «Богдо», в этой форме слово закрепилось в многочисленных географических названиях по всему ареалу монголоязычных народов, в том числе в Китае и России, см. Богдо:

 Богд — сомон аймака Уверхангай в Монголии.
 Богд — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии.